GP2 Series v roce 2014 byla desátou sezónou závodní série GP2 Series. Začala v bahrajnském Manáma dne 5. dubna a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 23. listopadu. V sezóně zvítězil britský závodník Jolyon Palmer před Belgičanem Stoffelem Vandoornem.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2014